La Coppa UEFA 2001-2002 è stata la 31ª edizione dell'omonima competizione. È stata vinta dal Feyenoord nella finale contro il , giocata dal club olandese in casa allo Stadion Feijenoord di Rotterdam.

Turno preliminare

Primo turno 
Al primo turno a settembre accedevano le perdenti del preliminare di Champions League.

Secondo turno

Terzo turno 
Al terzo turno a novembre accedevano le terze classificate dei gironi di Champions League.

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni 

Uomo partita:
  Jon Dahl Tomasson

Guardalinee:
  Paulo Januário
  Carlos Matos
Quarto uomo:
  Lucílio Batista

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 UEFA Champions League 2001-2002
 Coppa Intertoto 2001

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
Edizioni della Coppa UEFA